Василий Тарасович Панчук (род. 14 сентября 1949 год, село Садки, Могилёв-Подольский район, Винницкая область, Украина) — Экс-примар муниципия Бельцы.Украинец.

Биография

Образование 
 В 1971 году окончил Киевский автодорожный институт, получив специальность инженера путей сообщения.
 В 1990 году окончил Киевскую высшую партийную школу, получив по её окончании специальность — политолог.

Деятельность 
 В 1971 Начал трудовую деятельность в качестве мастера в бельцком дорожно-строительном управлении № 5.
 В 1977—1978 годах работал главным инженером бельцкого дорожно-эксплуатационного управления.
 С 1978 по 1984 год работал инструктором и заместителем начальника отдела промышленности и транспорта бельцкого горкома партии.
 В 1984 году был назначен на должность начальника производственного объединения «Автодор».
 В 1985 году был избран заместителем, затем первым заместителем председателя бельцкого горисполкома.
 С 1987 по 1999 год занимал должность управляющего бельцкого Стройтреста.
 В 1999 году был избран заместителем примара Белць.
 В 2001, 2003, 2007, 2011 году избирается примаром муниципия Бельцы.

Всеобщие местные выборы 5 июня 2011 года 
В результате муниципальных выборов, прошедших 5 июня 2011 года, прежний примар муниципия и кандидат от КПРМ — Василий Панчук, набрал 68,80 % голосов. Кандидат от ЛДПМ на пост примара Владимир Тончук набрал 15,31 % голосов. Около 7,45 % бельчан отдали свои голоса за кандидата от ЛП Вадима Вакарчука, а порядка 4,66 % — за выдвиженца ДП Анатолия Харченко.

Дети и внуки

Внуки 

 Андрей Панчук
 Никита Панчук 2003 года рождения
 Глеб Панчук

Награды 
 18 мая 2006 года — награждён орденом «Gloria Muncii» (№ 571-IV)
 17 августа 2006 года — награждён орденом «За заслуги» III-степени (Указ Президента Украины № 684/2006).
 4 сентября 2009 года — награждён орденом «Ordinul Republicii» (№ 2328-IV).
 31 марта 2011 года — присвоено звание «Почётный гражданин города Бельцы»

См. также 
 Бельцы

Примечания 

Выпускники вузов Киева
Депутаты парламента Молдавии
Члены Партии коммунистов Республики Молдова
Кавалеры ордена Республики (Молдавия)
Награждённые орденом «Трудовая слава» (Молдавия)
Примары Бельц
Почётные граждане Бельц
Депутаты Белецкого городского совета
Члены КПСС